Trulli puede referirse a:

 Jarno Trulli, piloto de carreras;
 Trulli Formula E Team, equipo de Fórmula E.